

Прізвище 

Дубо́к — українське прізвище.

Персоналії 
 Дубок Віктор Григорович (1935—2013) — український архітектор.
 Дубок Тетяна Василівна (1898 — ?) — радянська діячка, депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.

Топонім

Дубок — село, Домачевська сільська рада, Берестейський район, Берестейська область.
 Дубок — село, Гервятська сільська рада, Островецький район, Гродненська область.
 Дубок — зупинний пункт Берестейського відділення Білоруської залізниці.

Дубок — село, Новосельське сільське поселення, Сланцевський район, Ленінградська область.
 Дубок — село, Старопольське сільська рада, Сланцевський район, Ленінградська область.

Інше 
 Дубок — трикольоровий військовий камуфляж, розроблений для Збройних сил СРСР у 1984 році. Після розпаду СРСР використовувався Збройними силами України до 2014 року.

Див. також 
 Дубки

Українські прізвища